Losdorf steht für:
 Lostroff, eine Gemeinde in Lothringen, Frankreich
 Ludvíkovice, eine Gemeinde in Tschechien
 Lostorf, eine politische Gemeinde im Kanton Solothurn, Schweiz

Siehe auch:
 Loosdorf (Begriffsklärung)